Úhel pohledu může znamenat:
 úhel pohledu (filosofie)
 obrazový úhel

v kinematografii:
 Úhel pohledu (film) – americký film z roku 2008

v literatuře:
 Úhel pohledu (Asimov) – název 2 povídek amerického spisovatele Isaaca Asimova
 Úhel pohledu (Darázs) – povídka maďarského spisovatele Endre Darázse
 Úhel pohledu (Kosatík) – povídka českého publicisty a redaktora Pavla Kosatíka